Жулебіно — колишнє село, включене до складу Москви в 1985 році.
 Жулебіно — колишній муніципальний округ, що існував у Москві з 1991 по 1995 рік.
 Жулебіно — станція метро у Москві.
 Жулебіно — до 1940 р. назва села Чапаєве (Мордовія) у Лямбірському районі Мордовії.

Див. також 
 Вихіно-Жулебіно